Az 1925–1926-os Swiss Serie A volt a 29. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Servette volt. A szezont újra a Servette csapata nyerte, a bajnokság történetében ötödjére.

Keleti csoport

Központi csoport

Nyugati csoport

Döntő

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság